Estádio Antonio Delmanto – stadion piłkarski w Botucatu, São Paulo (stan), Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa Associação Atlética Botucatuense

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w São Paulo (stan)
Botucatu